Karol I de Bourbon – francuski książę, władca Burbonii i Owernii w latach 1434–1456.
 Karol II de Bourbon – francuski książę, władca Owernii w 1488, kardynał i arcybiskup Lyonu w latach 1446–1488.
 Karol III de Burbon-Montpensier – francuski książę, władca Owernii (1501–1527) i Burbonii (1521–1527).
 Charles de Bourbon-Vendôme (1523–1590) – francuski kardynał, arcybiskup Rouen w latach 1550–1590.
 Charles de Bourbon-Vendôme (1562–1594) – francuski kardynał, arcybiskup Rouen w latach 1590–1594.
 Karol IV de Burbon-Vendôme – francuski szlachcic, hrabia Vendôme w latach 1495–1537.
 Karol Burbon-Soissons – francuski szlachcic, hrabia Soissons w latach 1569–1612.
 Karol III Hiszpański – król Hiszpanii w latach 1759–1788.
 Karol Burbon (hrabia Molina) – infant hiszpański, karlistowski pretendent do tronu.
 Karol Burbon (hrabia de Montemolín) – infant hiszpański, karlistowski pretendent do tronu.
 Karol Burbon (książę Madrytu) – infant hiszpański, karlistowski pretendent do tronu.
 Karol Tankred Burbon-Sycylijski – infant hiszpański, pretendent do tronu Obojga Sycylii.
 Karol Sycylijski (książę Kalabrii) – infant hiszpański, pretendent do tronu Obojga Sycylii.
 Karol Sycylijski (książę Castro) – infant hiszpański, pretendent do tronu Obojga Sycylii.